Els eudamins (Eudaminae) són una subfamília de lepidòpters de la família dels hespèrids (Hesperiidae). Exceptuant un únic gènere d'Àsia Oriental (Lobocla), la majoria de les espècies d'aquesta subfamília viuen al Neotròpic, arribant algunes espècies fins a Amèrica del Nord. S'han descrit 55 gèneres.

Característiques 
Els adults es posen amb les ales esteses, igual que els pirgins, en els quals antigament s'incloïen. Les ales posteriors són allargades al llarg de les venes anals, de vegades prolongades per una cridanera cua, conferint a l'ala un perfil més o menys triangular.

Les erugues s'alimenten de dicotiledònies.

Gèneres 
Els següents 55 gèneres es col·loquen a les Eudaminae en la seva delimitació com a subfamília diferent. En seqüència filogenètica, són:

 Chioides
 Proteides
 Spathilepia
 Thorybes
 Achalarus
 Autochton
 Urbanus
 Astraptes
 Narcosius
 Cabares
 Aguna
 Codatractus
 Typhedanus
 Lobocla (antigament en Celaenorrhini)
 Zestusa
 Calliades
 Drephalys
 Udranomia
 Hyalothyrus
 Augiades
 Cabirus
 Entheus
 Phanus
 Phareas
 Tarsoctenus
 Bungalotis
 Nicephellus
 Salatis
 Ocyba
 Porphyrogenes
 Oileides
 Aurina
 Sarmientola (Berg, 1897)
 Polygonus
 Telemiades (antigament en Pyrgini)
 Phocides
 Hypocryptothrix
 Nascus
 Pseudonascus
 Dyscophellus
 Euriphellus
 Cogia (antigament en Pyrgini)
 Paracogia (antigament en Pyrgini)
 Marela (antigament en Pyrgini)
 Oechydrus (antigament en Pyrgini)
 Nerula (antigament en Pyrgini)
 Venada

Encara no s'ha resolt la relació d'alguns gèneres. Probablement, almenys la majoria d'ells són Eudaminae, però no es pot descartar que alguns pertanyin a un altre lloc dels Hesperiidae:

 Cephise
 Chrysoplectrum
 Ectomis (antigament en Pyrgini)
 Epargyreus
 Heronia
 Polythrix
 Ridens
 Thessia

Cladograma

Referències

Bibliografia 

 , 1947: A new genus and some new species and subspecies of Neotropical Hesperiidae (Lepidoptera: Rhopalocera). American Museum Novitates 1354: 1-12. Full article:  .
  (2009): Tree of Life Web Project – Eudaminae. Versió d'11 de juny de 2009
 , 2004; Atlas of Neotropical Lepidoptera; Checklist: Part 4A; Hesperioidea - Papilionoidea.
 , 1989: Taxonomic notes and descriptions of new taxa in the neotropical Hesperiidae. Part I. Pyrginae. Bulletin of the Allyn Museum 127: 1-70. Article complet:  .

Macrolepidòpters